CWO est un code qui peut faire référence à :
 , une base militaire située à Mineral Wells, dans le Comté de Palo Pinto, au Texas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CWO est un sigle qui peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports